hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Mitchell (ang. Mitchell County) w USA, w stanie Teksas